Мегера:

 Мегера — в греческой мифологии одна из эриний, богинь мщения.
 Буроглазка Мегера () — бабочка из семейства бархатниц.
 Бражник Мегера — род и вид бабочек из семейства бражников.
 (464) Мегера — астероид, открытый в 1901 году.
 «Мегера» — американский фильм 1968 года.